Campionato asiatico per club 2015 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2015 – torneo pallavolistico maschile